То́рренс — власна назва.

Прізвища 
 Торренс Роберт (1780—1864) — політекономіст
 Еліс Пол Торренс (1915—2003) — американський психолог
 Гвен Торренс ( 1965) — американська легкоатлетка, чемпіонка з бігу на 100 і 200 метрів

Імена 
 Джон Торренс Тейт ( 1925) — американський математик

Топоніми 
 Торренс — річка в Австралії
 Торренс — озеро в Австралії
 Торренс — місто в штаті Каліфорнія, США
 Торренс — округ у штаті Нью-Мексико, США